

Geografia
 Steyr – città statutaria austriaca
 Steyr-Land – distretto austriaco
 Steyr (fiume) – fiume austriaco affluente del Enns

Aziende
 Steyr-Werke – già Österreichische Waffenfabriksgesellschaft
 Steyr Mannlicher – azienda austriaca di armi
 Steyr-Daimler-Puch – azienda austriaca del passato, impegnata in diversi campi
 Steyr Traktoren – produttore di trattori del gruppo CNH Global, discende dalla Steyr-Daimler-Puch
 Magna Steyr – azienda austriaca di automotive
 Steyr Motors – costruttore di motori diesel austriaco
 Steyr Sportwaffen – azienda armiera austriaca

Guerra
 Steyr-Münichholz – campo di concentramento in Alta Austria

Armi
 Steyr AUG – (Sturmgewehr 77) della Steyr Mannlicher